Broadwell (microarquitetura)
Broadwell (Illinois)
Broadwell (Cotswold)

Desambiguação